|-
| (131301) 2001 FG139||||21 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131302) 2001 FO143||||23 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131303) 2001 FV144||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131304) 2001 FA145||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131305) 2001 FF145||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131306) 2001 FE152||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131307) 2001 FD154||||27 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131308) 2001 FN154||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131309) 2001 FH158||||27 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131310) 2001 FZ158||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131311) 2001 FF159||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131312) 2001 FR160||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131313) 2001 FO171||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131314) 2001 FW173||||21 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131315) 2001 FK177||||18 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131316) 2001 FE179||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131317) 2001 FF180||||20 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131318) 2001 FL194||||22 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Обсерваторія Кітт-Пік
|-
| (131319) 2001 GB5||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131320) 2001 GJ8||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131321) 2001 GW8||||15 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131322) 2001 GK9||||15 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131323) 2001 GE11||||15 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131324) 2001 HH7||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131325) 2001 HW8||||16 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131326) 2001 HG18||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131327) 2001 HC23||||27 квітня 2001||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (131328) 2001 HM23||||23 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131329) 2001 HP24||||27 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131330) 2001 HW26||||27 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (131331) 2001 HC27||||27 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (131332) 2001 HK30||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131333) 2001 HZ31||||28 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (131334) 2001 HD34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131335) 2001 HO34||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131336) 2001 HP35||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131337) 2001 HP37||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131338) 2001 HU41||||16 квітня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131339) 2001 HZ42||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131340) 2001 HW44||||16 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131341) 2001 HN47||||18 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131342) 2001 HG49||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131343) 2001 HX53||||24 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131344) 2001 HK54||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131345) 2001 HY55||||24 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131346) 2001 HU56||||24 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131347) 2001 HE58||||25 квітня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131348) 2001 HB59||||21 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131349) 2001 HN59||||23 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131350) 2001 HC64||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131351) 2001 JE||2001 JE||2 травня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (131352) 2001 JA1||||11 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (131353) 2001 JE2||||15 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131354) 2001 JJ2||||15 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131355) 2001 JV3||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131356) 2001 JB4||||15 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131357) 2001 JM8||||15 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131358) 2001 KA2||||19 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (131359) 2001 KJ2||||17 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (131360) 2001 KN4||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131361) 2001 KN5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131362) 2001 KO5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131363) 2001 KF7||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131364) 2001 KR7||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131365) 2001 KN11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131366) 2001 KE16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131367) 2001 KS16||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131368) 2001 KR18||||21 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (131369) 2001 KX18||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131370) 2001 KF22||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131371) 2001 KJ25||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131372) 2001 KR26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131373) 2001 KS26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131374) 2001 KG29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131375) 2001 KL30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131376) 2001 KX31||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131377) 2001 KQ33||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131378) 2001 KP35||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131379) 2001 KT38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131380) 2001 KL39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131381) 2001 KU39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131382) 2001 KY39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131383) 2001 KJ40||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131384) 2001 KC41||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131385) 2001 KE41||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131386) 2001 KR42||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131387) 2001 KN49||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131388) 2001 KQ52||||18 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131389) 2001 KG53||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131390) 2001 KN55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131391) 2001 KR55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131392) 2001 KS55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131393) 2001 KS56||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131394) 2001 KC60||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131395) 2001 KS61||||18 травня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (131396) 2001 KK62||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (131397) 2001 KX62||||18 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131398) 2001 KZ64||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131399) 2001 KN65||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (131400) 2001 KT74||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

131300